Національна ліга В 1973—1974 — 27-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Вілларс».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1974    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1973 у швейцарському спорті
1974 у швейцарському спорті